Los pulpos o Los Pulpos puede referirse a:

 Los pulpos, película de Argentina dirigida en 1948 por Carlos Hugo Christensen.
 Los Pulpos, grupo musical mexicano formado en Hermosillo, Sonora, México, a mediados de la década de 1960.